Parnacott steht für:
 Parnacott, Grade II Listed Building in Pyworthy, Torridge, Devon, UK
 Parnacott (Automobilhersteller), britischer Automobilhersteller